Коларово може да се отнася за:

 Коларово, село в област Благоевград, България;
 Коларово, село в област Силистра, България;
 Коларово, село в област Стара Загора, България;
 Коларово, село в област Хасково, България;
 Коларово, село в Украйна;
 Коларово, град в Нитрански край, Словакия;
 Коларово, село в Томска област, Русия.